Secure Copy Protocol, een manier om computerbestanden veilig tussen twee computers over te brengen
 Sociaal en Cultureel Planbureau, een adviesorgaan van de Nederlandse regering
 South Coast Plaza, een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Californië
 VV SCP, voetbalclub uit Puiflijk
 SCP Foundation, een fictief bedrijf opgericht om vreemde voorwerpen en organismen te bestuderen, en om deze te isoleren van de rest van de wereld.